Байша — топоним:
 Байша (Байша Помбалина, ) — исторический район, один из центральных районов Лиссабона.
 Байша — село в Сербии.
 Байша — село, Баяндаевский район Иркутской области России.

См. также 
 Байша-Верди — микрорегион в Бразилии, входит в штат Риу-Гранди-ду-Норти.
 Байша-Гранди — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Баия.
 Байша-Гранди-ду-Рибейру — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Пиауи.
 Байша-да-Баньейра — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Сетубал.
 Байша-Шиаду — станция Лиссабонского метрополитена.